Salong kan syfta på:

 Salong – ett rum i en bostad, som bara används vid högtidliga tillfällen, se finrum
 Biosalong – publikutrymme i en biograf
 Frisersalong – lokal för hårklippning
 Konstsalong – större konstutställning
 Litterär salong – en typ av tillställning i ett hem där konst, kultur och aktuella ämnen diskuterades
 Musikalisk salong – en typ av musicerande i ett hem
 Salong (personvagn) – större avdelning i en järnvägsvagn i persontrafik
 Teatersalong – publikutrymme i en teater
 Salongen – en årlig utställning i Paris, se Parissalongen

Se även
Salon
Saloon